Silberhecht steht für:

 Silberhecht (Fisch)
 Silberhecht (Schiff)